Servische Radicale Partij oftewel Srpska radikalna stranka
 Siméon Rabas Singla, een motorfietsmerk; zie Derbi
 SRS (radio), de Surinaamse staatsradio
 Staatsblad van de Republiek Suriname
 SRS (synchrotron), de Daresbury Synchrotron Radation Source
 SRS op een airbag betekent "Supplemental Restraint System"; deze airbags zijn bedoeld als aanvulling op de autogordel, niet als vervanging ervan
 Sumatran Rhino Sanctuary, een project voor het onderzoeken en fokken van Sumatraanse neushoorns op Sumatra
 Spaced repetition system (Gespreide herhaling), een manier om kennis te onthouden
  Shock Response Spectrum